Augrabies (plaats), een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap
 Nationaal park Augrabies, een dichtbijgelegen nationaal park